ICA, sigles del Consell Internacional d'Arxius, International Council of Archives , organisme internacional de caràcter no governamental que promou l'ús, el desenvolupament i la conservació del patrimoni arxivístic mundial
 ICA, sigles de l'Associació Cartogràfica Internacional, International Council of Archives , organització que integra les organitzacions nacionals membres, creada per promoure la disciplina i la professió de la cartografia 
 Regió d'Ica, antic departament i actual regió del Perú
 Província d'Ica
 Ica (ciutat)